Начский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Крупского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Начский сельсовет включает 11 населённых пунктов:
 Борок — деревня.
 Дубешня — деревня.
 Заполье — деревня.
 Клади — деревня.
 Колос — деревня.
 Ленок — посёлок.
 Малое Осово — деревня.
 Нача — агрогородок.
 Острово — деревня.
 Плавущее Галое — деревня.
 Приямино — деревня.

См. также 
 Крупский район

Примечания

Ссылки 
 Крупский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Крупского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании